Николаевское кладбище — название некрополей в нескольких населённых пунктах:

 Николаевское кладбище (Красноярск)
 Николаевское кладбище (Таганрог)